Ала́н Карде́к де Со́уза Пере́йра Жу́ниор, более известный как Ала́н Карде́к (; ) — бразильский футболист, нападающий.

Биография 
Имя получил от необыкновенно популярного в Бразилии основателя французского спиритизма Аллана Кардека (1804—1869). Воспитанник клуба «Васко да Гама». Впервые сыграл за основной состав клуба 14 февраля 2007 года в Манаусе, когда его клуб победил 2:1 в матче на Кубок Бразилии. 11 апреля 2007 года забил свой первый гол за «Васко да Гама» в матче чемпионата штата Рио-де-Жанейро против «Ботафого» (4:4). 21 июля 2007 года Алан Кардек забил свой первый мяч в чемпионате Бразилии, когда «Васко» разгромил «Атлетико Минейро» 4:0. Всего сыграл 26 матчей и забил восемь голов в матчах Серии А 2007 года. В 2008 году сыграл 19 матчей и забил два гола в этом турнире.

13 декабря 2009 года было объявлено, что Алан Кардек будет играть за португальский клуб «Бенфика» с начала 2010 года, «Васко да Гама» получил компенсацию в размере 2,5 млн евро, и 22 декабря 2009 года Алан подписал контракт с лиссабонским клубом.

Дебютировал за «Бенфику» 24 января 2010 года в матче Кубка Португалии против «Риу Аве» (2:1), заменив на 63-й минуте Пабло Аймара.

Дебют в Лиге Сагриш 30 января 2010 года в матче с «Виторией Гимарайнш» (3:1), заменив на 88-й минуте Оскара Кардосо.

Алан Кардек провёл восемь игр в составе сборной Бразилии (до 20 лет) на молодёжном чемпионате Южной Америки, проходившем с 20 января по 8 февраля 2009 года, и забил там 2 гола (Уругваю и Аргентине).

На молодёжном чемпионате мира 2009 года в Египте Алан забил два гола в матче группового турнира Коста-Рике (5:0) и по одному мячу в двух матчах плей-офф: Уругваю (1/8 финала, 3:1) и снова Коста-Рике (1:0 в полуфинале).

Статистика выступлений 

Статистика обновлена по состоянию на 15 сентября 2014

Достижения 
  «Васко да Гама»
 Победитель Чемпионата Бразилии серии В: 2009.

  Бразилия (до 20)
 Чемпион Южной Америки: 2009.

  «Бенфика»
 Обладатель кубка португальской лиги: 2009/2010.
 Чемпион Португалии 2009/2010.

  «Сантос»
 Чемпион Лиги Паулисты: 2012.

  «Палмейрас»
 Победитель Чемпионата Бразилии серии В: 2013.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»
Игроки ФК «Шэньчжэнь»